Achterbroek (België), een dorp in de Belgische gemeente Kalmthout
 Achterbroek (Noord-Brabant), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Someren
 Achterbroek (Zuid-Holland), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Krimpenerwaard